Aliesi – abitanti di Alia (Italia)
Aliesi – abitanti di Alì (Italia)
Aliesi – abitanti di Alì Terme